

Футбольные дерби 
 Кавказское дерби (Нефтчи — Арарат)
 Кавказское дерби (Нефтчи — Динамо Тб)
 Кавказское дерби (Арарат — Динамо Тб)
 Кавказское дерби (Анжи — Терек)